École supérieure de journalisme peut faire référence à :

En France 
 École supérieure de journalisme de Lille, créée en 1924, reconnue par la profession ;
ESJ Pro, créée en 1999, non reconnue par la profession, affiliée à l'École supérieure de journalisme de Lille et gérée par le groupe français de presse Centre-France, détenteur de huit journaux de la Presse Quotidienne Régionale (PQR) ;
École supérieure de journalisme de Montpellier ou ESJ Pro Montpellier, non reconnue par la profession ;
 École supérieure de journalisme de Paris, créée en 1899, non reconnue par la profession, ayant des antennes à Casablanca, Dubaï et Bruxelles ;

En Algérie 
 École supérieure internationale de journalisme, d'Alger.

Références